Borovský peut faire référence à :

Personnalités 

 Karel Havlíček Borovský (1821-1856),
 (1925), film biographique tchécoslovaque,
 (2706) Borovský, un astéroïde.

Voir aussi 
 , plusieurs rivières de Slovaquie et République tchèque
  (variante slovaque)